Grande vérole, autre nom de la syphilis.
Petite vérole, autre nom de la variole.
Petite vérole volante, autre nom de la varicelle.